La Recopa de Europa 1963-64 fue la cuarta edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 29 clubes pertenecientes a 28 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Sporting de Lisboa con el MTK de Budapest. Tras el empate a tres del partido jugado en el estadio Heysel, en Bruselas, se disputó un encuentro de desempate en el Bosuilstadion de Amberes, que se saldó con victoria del equipo lisboeta por 1 a 0.

En esta edición se dio la particularidad de registrar la mayor goleada en la historia del torneo, cuando Sporting de Lisboa de Portugal derrotó 16–1 a APOEL Nicosia de Chipre, por el partido de ida de los octavos de final.

Rondas siguientes

Final

Partido reglamentario

Partido de desempate

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1963
Fútbol en 1964